Подільська сільська рада — Вінницька область, Немирівський район
Подільська сільська рада — Івано-Франківська область, Галицький район
 Подільська сільська рада — Київська область, Баришівський район
 Подільська сільська рада — Миколаївська область, Веселинівський район
 Подільська сільська рада — Полтавська область, Великобагачанський район
 Подільська сільська рада — Тернопільська область, Заліщицький район
 Подільська сільська рада — Тернопільська область, Підволочиський район
 Подільська сільська рада — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район
 Подільська сільська рада — Черкаська область, Золотоніський район
 Подільська сільська рада — Чернігівська область, Срібнянський район